Santo Amaro pode se referir aos seguintes distritos:

Santo Amaro (distrito de Campos) - distrito da cidade brasileira de Campos, no estado do Rio de Janeiro
Santo Amaro (distrito de São Paulo) - distrito da cidade brasileira de São Paulo, capital do estado homônimo

Desambiguação